Свентоховский — фамилия польского происхождения. Известные носители:

 Свентоховский, Тадеуш (1934—2017) — американский историк, специалист по изучению Южного Кавказа и особенно Азербайджана.
 Свентоховский, Александр (1849—1938) — польский писатель, публицист и философ, историк, общественно-политический деятель.